Rajki je lahko:
 Rajki, Barban (Hrvaška)
 Rajki, Sveti Lovreč (Hrvaška)